Klippi är en udde i Finland. Den ligger i Himango i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Klippi åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Maa-Kannuskari,  meter över havet,  km söder om Klippi. Runt Klippi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Himango,  km nordost om Klippi. I omgivningarna runt Klippi växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Kalajoki